Владимир Камеш:
* Камеш, Владимир (род. 1964) — чешский хоккеист.
 Камеш, Владимир (род. 1988) — латвийский футболист.